Lubomski Conte'm - drugi album Mariusza Lubomskiego, na którym wykonuje piosenki Paolo Conte w przekładzie Jerzego Menela.

Lista utworów

Twórcy
 Mariusz Lubomski - śpiew
 Piotr Olszewski - gitara
 Jerzy Skalski - trąbka, akordeon
 Adam Niedzielin - fortepian
 Romuald Twarożek - kontrabas
 Maciej Wróblewski - perkusja

gościnnie
 Jan Warczewski - I skrzypce
 Olga Wikułowa - II skrzypce
 Franciszek Malik - altówka
 Dorota Cieśla - wiolonczela

Albumy muzyczne wydane w roku 1997